Par ordre alphabétique :
 Ashley Callus (né en 1979), nageur australien ;
  (1888–1965), philosophe et historien maltais ;
 , altiste britannique ;
  (né en 1983), homme politique maltais.

Homonymie de patronyme maltais